HMAS Jervis Bay ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy nach der Bucht Jervis Bay:

 HMAS Jervis Bay (GT-203), ein Übungsschiff der Royal Australian Navy
 HMAS Jervis Bay (AKR 45), ein Katamaran der Royal Australian Navy, Logistik- und Transportschiff

Siehe auch 
 HMS Jervis Bay

Schiffsname der Royal Australian Navy